Perticara ima više značenja:
 Perticara, Rimini
 Perticara, Terni